

Особи 
 Георге Албу — румунський футболіст і футбольний тренер

Топоніми 
 Албу — волость в Естонії
 Албу — село в Естонії